Kalapanunggal (Cikadu), een plaats in Indonesië
Kalapanunggal (Kalapa Nunggal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing